Monika Strońska (ur. 12 grudnia 1992 w Kluczborku) – polska fotomodelka.

Pracę w modelingu rozpoczęła w 2010 roku. W wyborach Miss Polski doszła do półfinału. Wystąpiła w seksownej sesji dla erotycznego czasopisma „Twój weekend”. W 2015 roku została w letnim konkursie Bursztynową Miss Polski Akas Krynica Morska. W 2012 i 2015 wystąpiła w finale Foto Models Poland, który odbywał się w Polsacie. W 2019 roku próbowała swoich sił jako prezenterka listy przebojów w 4FUN TV, poprowadziła jeden odcinek programu.
Wystąpiła w teledysku Malika Montany, w którym gościnnie wystąpił Farid Bang (brudasy with attitude). 
Wystąpiła w teledysku Kollegah Showtime Fourever, gdzie odegrała scenę na pogrzebie.

W 2022 roku zdobyła w Neapolu tytuł drugiej wicemiss Miss Europe Continental. Reprezentowała wówczas jako jedyna Polskę.

W 2022 roku przeszła pozytywnie jurorski casting do programu Top Model w telewizji TVN gdzie usłyszała czterokrotnie tak. Dostała się do etapu bootcamp czyli tym samym do półfinału, na którym odpadła.

Życie prywatne 
W 2020 roku urodziła córkę.

Przypisy 

Polskie modelki
Ludzie urodzeni w Kluczborku
Urodzeni w 1992